Raymond de Saint-Sever (décédé 1317), cardinal français
 Raymond Pierre (athlétisme) (né 1967), athlète américain